Торту́га ( — черепаха):

 Тортю (Тортуга) — остров в Карибском море у берегов Гаити, центр пиратства в XVII веке.
 Ла-Тортуга — остров в Карибском море у берегов Венесуэлы.
 Тортуга — остров в составе Галапагосского архипелага.
 «Тортуга» — бронеавтомобиль.